Kokot es una palabra que en lenguas eslavas occidentales ha tenido por significado inicial, a partir de una onomatopeya de su canto al gallo; en los idiomas eslavos occidentales la palabra kokot ha pasado a ser un apellido y un topónimo:

Personas con el apellido 
 Aleš Kokot (n. 1979) , futbolista esloveno;
 Andrej Kokot (n. 1936) , escritor esloveno poeta y traductor de la minoría eslovena en Carintia;
 Franciszek Kokot , médico polaco especializado en endocrinología y nefrología;
 Jure Kokot , jugador esloveno de voleibol;
 Manfred Kokot (n. 1948) , velocista alemán;
 Mendi Kokot , periodista eslovena;
 Alexandr O. Kokot , médico ;

Topónimos 
 Kokot (Kije), aldea en Polonia, perteneciente al distrito de Kije , en el poviato de Pińczów del voivodato de Świętokrzyskie; 
 Kokot (Štúrovo), antiguo pueblo y el castillo del actual distrito de Štúrovo en Eslovaquia; 
 Kokot (Torre), torre del castillo Choustník, en la Bohemia del Sur; Chequia.

Otros 
 Kokot (revista) desaparecida revista vanguardista de Croacia.

Referencias